Далляр:

 Далляр — посёлок городского типа в Шамкирском районе Азербайджана.
 Далляр — военная авиабаза военно-воздушных сил Азербайджана.
 Далляр Джырдахан — село в Шамкирском районе Азербайджана.